Bickleigh (Mid Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon in het district Mid Devon
 Bickleigh (South Hams), een plaats in het Engelse graafschap Devon in het district South Hams